La palabra corbatón puede referirse a :

  Corbatón, localidad y pedanía española en la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca.
 Corbatón, corbanda o plastrón; complemento parecido a la corbata y al rocheu.